Sant'Agostino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sant'Agostino, Emilia-Romagna, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 
 Sant'Agostino, Vicenza, ort,  Veneto, Provincia di Vicenza,

Kyrkor 
 Sant'Agostino in Campo Marzio, Rom

Robotskapade Italienförgreningar